Do soutěže ženské dvouhry na tenisovém turnaji Copa Colsanitas 2016 nastoupilo třicet dva hráček. Obhájkyní titulu byla brazilská tenistka Teliana Pereirová, kterou v úvodním kole vyřadila Catalina Pellová z Argentiny.

Vítězkou dvouhry se stala pátá nasazená Američanka Irina Falconiová, jež ve finále zdolala španělskou hráčku Sílvii Solerovou Espinosovou po dvousetovém průběhu 6–2, 2–6 a 6–4. V rozhodující sadě přitom dokázala dohnat nevýhodu ztraceného podání a za stavu 3–4 a 0–30 se ocitla šest míčů od porážky. Následně si servis vzala zpět a podruhé soupeřce prolomila podání. V probíhající sezóně si připsala premiérové turnajové vítězství, které představovalo první singlový titul na okruhu WTA Tour. Bodový zisk jí na žebříčku WTA zajistil posun z 92. na 64. příčku.

Nasazení hráček

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Copa Colsanitas
WTA Tour 2016
Sport v Kolumbii v roce 2016